Hellburg – località del comune tedesco di Groß Pankow (Prignitz)
 Hellburg (oggi Șiria) – comune rumeno